Název letiště má více významů:

 letiště – stavba na zemi nebo na vodě určená pro vzlety, přistání a pozemní pohyby letadel po pojezdových drahách

v kultuře
 Letiště (seriál) – český televizní seriál z let 2006–2007
 Letiště (kniha) – román Arthura Haileyho
 Letiště (film) – americký film z roku 1970 natočený na námět ze stejnojmenné knihy
 Letiště 1975  – americký film z roku 1975

jiný význam
 postel – slangové lidové označení pro velkou prostornou postel